Gheorghe Crăciun se poate referi la:
Gheorghe Crăciun (colonel) (1913-2001)
Gheorghe Crăciun (scriitor) (1950-2007)